Cordeiro kan som auktorsförkortning betyda:

 Carmen Liucia dos Santos Cordeiro
 Nelson da Silva Cordeiro
 Inês Cordeiro

Robotskapade auktorsförkortningar